Susquehanna State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Susquehanna State Park (Maryland)
 Susquehanna State Park (Pennsylvania)